Amerikai Egyesült Államok
 Birmingham (Alabama)
 Birmingham, Alabama (Amtrak station)
 Birmingham-Hoover-Cullman Combined Statistical Area
 Birmingham-Shuttlesworth International Airport
 Birmingham (Connecticut)
 Birmingham (Kentucky)
 Birmingham (Indiana)
 Birmingham (Tippecanoe megye, Indiana)
 Birmingham (Iowa)
 Birmingham (Kansas)
 Birmingham (Michigan)
 Birmingham, Michigan (Amtrak station)
 Birmingham (Missouri)
 Birmingham (New Jersey)
 Birmingham (Coshocton megye, Ohio)
 Birmingham (Erie megye, Ohio)
 Birmingham (Guernsey megye, Ohio)
 Birmingham (Chester megye, Pennsylvania)
 Birmingham (Huntingdon megye, Pennsylvania)
 Birmingham Township (Schuyler megye, Illinois
 Birmingham (Pittsburgh)
 Birmingham Township (egyértelműsítő lap)
 Egyesült Királyság
 Birmingham, megyei jogú város az angol West Midlands-ben.
 Birmingham Airport, Birmingham

Oktatás

Egyesült Királyság
 University of Birmingham
 Birmingham City University

USA
 Birmingham–Southern College
 Birmingham High School
 University of Alabama at Birmingham

Sport
 Birmingham Barons
 Birmingham Bulls
 Birmingham Bullets
 Birmingham City FC
 Birmingham City L.F.C.

Hajók

Brit Királyi Haditengerészet
 HMS Birmingham (1913)
 HMS Birmingham (C19)
 HMS Birmingham (D86)

USA Haditengerészet
 USS Birmingham (CL-2)
 USS Birmingham (CL-62)
 USS Birmingham (SSN-695)